Sorohan, Șorohan este un patronim român, care se poate referi la:

 Elvira Sorohan, filologă
 Anișoara Minea-Sorohan, canotoare română

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera Ș

Nume de familie românești